Список самых высоких зданий Малайзии — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Малайзии с высотой от 180 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако они не ранжированы.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания, которые как планируется превысят планку в 100 метров.

Строительство заморожено

Проекты

См. также 
 Список самых высоких зданий Азии
 Список самых высоких зданий Куала-Лумпура

Ссылки 
 
 
 

 
Малайзии
Малайзии
Здания